Helmut Böttiger ist der Name folgender Personen:

* Helmut Böttiger (Autor, 1940) (* 1940), deutscher Autor und Verleger 
 Helmut Böttiger (Autor, 1956) (* 1956), deutscher Schriftsteller und Literaturkritiker